Citylink steht für:

 Vossloh Citylink, Bauart von Stadtbahnwagen für Straßen- und Eisenbahnbetrieb von Stadler Rail

CityLink steht für:

 CityLink, System von mautpflichtigen Stadtautobahnen in Australien